

Пренґово — село в гміні Кольбуди Ґданського повіту Поморського воєводства
 Пренґово — село в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства